Франкенфельс () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

Входит в состав округа Санкт-Пёльтен.  Население составляет 2040 человек (2012). Занимает площадь 56,11 км². Официальный код  —  31906.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Франц Грёсбахер (АНП) с 2009 года.
По результатам выборов 2010 года совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 АНП занимает 15 мест.
 СДПА занимает 5 мест.
 АПС занимает 1 место.

Ссылки
 Официальная страница 
 Горный крестьянина музей Hausstein
 Пожарная команда Франкенфельс
 Железной дороги Санкт-Пёльтен - Мариацелл (Mariazellerbahn)

Города Нижней Австрии